«Unbreakable» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Unbreakable (El protegido) (2000), película de M. Night Shyamalan.
 Unbreakable (2008), serie de TV de Reino Unido.
 TNA Unbreakable (2005), evento de televisión de lucha libre.

Música 
Álbumes
 Unbreakable (2001), álbum de Dead or Alive.
 Unbreakable (2004), álbum de Scorpions.
 Unbreakable (2007), álbum de Backstreet Boys.
 Unbreakable (2008), álbum de Down to Nothing.
 Unbreakable (2008), álbum de Fireflight.
 Unbreakable (2008), álbum de MyChildren MyBride.
 Unbreakable (2012), álbum de Primal Fear.
 Unbreakable (2015), álbum de Janet Jackson.

Canciones
 "Unbreakable" (2001), canción de Michael Jackson.
 "Unbreakable" (2002), canción de Westlife.
 "Unbreakable" (2005), canción de Bon Jovi.
 "Unbreakable" (2005), canción de Alicia Keys. 
 "Unbreakable" (2007), sencillo de Evermore. 
 "Unbreakable" (2013), canción de Stratovarius.
 "Unbreakable" (2013), canción de Marien Baker con la colaboración de Shaun Frank.
 "Unbreakable" (2015), canción de Janet Jackson.

Irrompible 
 Irrompible (2011), álbum de Los Patricia Tapia.
 Irrompibles (2010), álbum de Los Auténticos Decadentes.